Бингам има више значења:
 Округ Бингам (Ајдахо)
 Бингам (Мејн)
 Бингам (Илиноис)